Брент Колин Саттер (; род. 10 июня 1962, Вайкинг) — канадский хоккеист и тренер, в качестве игрока двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1982, 1983). Член знаменитой хоккейной семьи Саттеров.

Карьера

Игровая карьера 
На юниорском уровне в течение трёх сезонов играл за команду «Ред-Дир Растлерс», в котором по итогам сезона 1979\80 заработал 171 очко (70+101). По окончании сезона был выбран на драфте НХЛ 1980 года был выбран в 1-м раунде под общим 17-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс», но после выбора на драфте присоединился к «Летбридж Бронкос», где отыграл почти два сезона, показывая высокую результативность, но к этому времени он отыграл в «Айлендерс» только три игры.

С сезона 1981/82 он стал основным игроком «Айлендерс», став в плей-офф одним из ключевых игроков команды, выигравшей два Кубка Стэнли подряд. По итогам сезона 1984/85 Саттер, заработав 102 очка (42+60), став вторым бомбардиром команды после Майка Босси. Он продолжил играть за «Айлендерс» в течение шести сезонов, зарабатывая четыре сезона подряд более 60 очков за сезон, при этом он в 1987 году стал капитаном команды, оставаясь в этой должности до 1991 года.

Осенью 1991 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс», за который играл в течение семи сезонов, показывая в некоторых сезонах результативную игру. Саттер завершил карьеру игрока по окончании сезона 1997/98 в возрасте 35 лет.

Играл за сборную Канады на КК-1984, КК-1987 и КК-1991, которые завершились победами канадцев. Помимо трёхкратного золота, Саттер завоевал бронзовые медали на ЧМ-1986, заработав на турнире 11 очков (4+7), став лучшим бомбардиром команды и войдя по итогам турнира во Вторую сборную звёзд.

Тренерская карьера 
В качестве главного тренера дважды работал с командой «Ред-Дир Ребелз» в периоды с 1999 по 2007 и 2012 по 2019. Также Саттер работал главным тренером в двух клубах НХЛ «Нью-Джерси Девилз» (2007—2009) и «Калгари Флеймз» (2009—2012).

Помимо клубной работы был главным тренером молодёжной сборной Канады на трёх молодёжных чемпионатах мира, при этом на МЧМ-2005 и МЧМ-2006 канадцы завоёвывали золотые медали.

Семья 
Член знаменитой хоккейной семьи Саттеров, всего его братья были игроками различных клубов НХЛ. Его младший сын Брэндон играл в НХЛ с 2008 по 2022 годы.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Лейтбридж Бронкос»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
 Тренеры «Нью-Джерси Девилз»
 Тренеры «Калгари Флэймз»